

Geografia

Cursos de água 
 Rio Branco (Mato Grosso do Sul)
 Rio Branco (Roraima)
 Rio Branco (São Paulo)

Municípios 
 Rio Branco — capital do estado do Acre
 Rio Branco (Mato Grosso)
 Río Branco (Uruguai)
 Rio Branco do Ivaí
 Rio Branco do Sul

Bairros 
 Rio Branco (Porto Alegre)

Logradouros 
 Avenida Rio Branco (Juiz de Fora)
 Avenida Rio Branco (Natal) 
 Avenida Rio Branco (Rio de Janeiro) 
 Avenida Rio Branco (Santa Maria)
 Avenida Rio Branco (São Paulo)

Outros 
 Território Federal do Rio Branco — atual estado de Roraima

História 
 José Maria da Silva Paranhos — visconde do Rio Branco
 José Maria da Silva Paranhos Júnior — barão do Rio Branco

Construções históricas 
 Forte Barão do Rio Branco — no Rio de Janeiro

Instituições 
 Instituto Rio Branco — escola brasileira de formação de diplomatas

Esporte

Clubes 
 Rio Branco de Andradas Futebol Clube — de Minas Gerais
 Rio Branco de Bagé — do Rio Grande do Sul (extinto)
 Rio Branco Sport Club — do Paraná
 Rio Branco Football Club — do Acre
 Rio Branco Esporte Clube — de São Paulo
 Rio Branco Atlético Clube — do Espírito Santo
 Clube Esportivo Rio Branco — do Rio de Janeiro
 Rio Branco Rugby Clube — de São Paulo
 Rio Branco Futebol Clube - do Espírito Santo

Instituições de ensino superior 
 Faculdades Integradas Rio Branco — de São Paulo

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de hidrografia
Desambiguações de história
Desambiguações de clubes